Остин може да се отнася за:

Личности

Първо име 
 Остин Чембърлейн (1863 – 1937) – британски политик, Нобелов лауреат (1925)
 Остин Ейрис, истинско име Даниъл Хийли (Дан) Солуолд-младши (р. 1978) – американски кечист
 Остин Норт (р. 1996) – американски актьор

Фамилия 
 Касандра Остин (1773 – 1845) – британска акварелистка, сестра на Джейн Остин
 Франсис Остин (1774 – 1865) – британски флотски офицер, адмирал, брат на Джейн Остин
 Джейн Остин (1775 – 1817) – британска писателка
 Чарлз Остин (1779 – 1852) – британски флотски офицер, контраадмирал, брат на Джейн Остин
 Хорацио Остин (1800 – 1865) – британски флотски офицер, вицеадмирал
 Хенри Годуин-Остин (1834 – 1923) – британски геолог, топограф и геодезист, полковник
 Джон Лангшоу Остин (1911 – 1960) – британски лингвист
 Лори Остин – литературен псевдоним на американската писателка Лори Ханделанд (р. 1961)
 Трейси Остин (р. 1962) – американска тенисистка
 Ледения Стив Остин, истинско име Стивън Джеймс Андерсън (р. 1964) – американски кечист
 Коко Остин (р. 1979) – американска актриса, танцьорка и модел

Герои 
 Остин Муун – главен герой от телевизионния сериал „Остин и Али“
 Остин Пауърс – главен герой от едноименната американска филмова поредица и шпионска пародия

 Кейт Остин – героиня от телевизионния сериал „Изгубени“

Топоними 
 Остин - град в САЩ, столица на щата Тексас
 Остин – окръг в щата Тексас, САЩ

Друго 
 Остин Мотор Къмпани (Austin Motor Company) – британски автомобилен производител, съществувал самостоятелно до 1952 г.
 „Остин Пауърс“

Бележки